Metatrichia är ett släkte av tvåvingar. Metatrichia ingår i familjen fönsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fönsterflugor
Metatrichia